Катар се први пут појавио на Олимпијским играма 1984. године. Од тада Катар није пропустио ниједне Летње олимпијске игре.

На Зимским олимпијским играма Катар никада није учествовао и никада није био домаћин олимпијских игара;

Катарски олимпијци закључно са 2016. годином су освојили укупно 5 медаља и то 1 сребрна и 4 бронзане.

Национални олимпијски комитет Катара (-{Qatar Olympic Committee}-) је основан 1979. а признат од стране МОКа 1980. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 
 "Qatar using black gold to tap into top performers", The Guardian, December 13, 2005 (Гардиен - Спортисти из разних земаља узимају катарско држављанство)

Катар на олимпијским играма